Danska vägen kan avse:

 Danska vägen, Falköping
 Danska vägen, Göteborg
 Danska vägen, Malmö